Уран ( — небо) — в греческой мифологии бог, олицетворяющий небо, относится к самому древнему поколению богов.

 Уран — планета Солнечной системы, названа в честь греческого бога неба Урана.
 Уран () — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.

Топоним

Населённый пункт 
 Уран — село, Сорочинский район, Оренбургская область.

Реки 
 Большой Уран — река в России (Оренбургская область), правый приток реки Самара (бассейн Волги).
 Малый Уран — река в России (Оренбургская область), правый приток реки Самара (бассейн Волги).

Здания 
 Уран — кинотеатр в Москве (открыт в 1914 году на Сретенке, д. 14, здание снесено в 1997 году).
 Уран — детский кинотеатр в Санкт-Петербурге.

Персоналии 
 Уран, Алойз (1945—2020) — католический прелат, архиепископ Любляны.
 Уран, Кретьен (1790—1845) — французский скрипач, альтист и композитор.
 Уран, Ригоберто (род. 1987) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Omega Pharma-Quick Step.
 Уран, Мустафа Хильми (1886—1957) — турецкий политик и государственный деятель.

Изделия 
 Уран — древнетюркский и казахский музыкальный духовой инструмент.
 Уран — серия советских объективов для специальных видов фотографической съёмки и оптической проекции.
 «Уран М» — торговая марка выпускаемого в СССР гальванического элемента с солевым электролитом формфактора 316.
 «Уран» — советский телевизионный приёмник чёрно-белого изображения, созданный на основе телевизора «КВН-49», в производство запущен не был.

Вооружение 
 Уран — корабельный противокорабельный ракетный комплекс оснащённый крылатой ракетой Х-35.
 Уран — семейство российских боевых роботов (Уран-6, Уран-9, Уран-14).
 «Уран» — кодовое название Сталинградской стратегической наступательной операции советских войск (1942—1943).
 Уран — боевой клич у тюрко-монгольских народов.

Разное 
 «Уран» () — художественный фильм режиссёра Клода Берри в жанре драмы (Франция, 1990).
 Уран — древнебашкирское племя в составе северо-западных башкир.

См. также 
 Урания
 Ураниборг
 Сейлор Уран
 Урангай